Песьковичи () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на левом берегу реки , к западу от железнодорожной линии Орша — Унеча, на расстоянии примерно 5 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 160 метров над уровнем моря.

Климат деревни характеризуется как влажный континентальный (Dfb в классификации климатов Кёппена).

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населённых мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Малятичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В Песьковичах имелось 2 двора и проживало 19 человек (8 мужчин и 11 женщин).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 18 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района